Arnøy är en ö i Troms og Finnmark fylke i norra Norge, norr om Lyngsfjorden. Ön omfattar 269,34 kvadratkilometer. Ön hade 1920 765 bofasta, år 2021 fanns 295 bofasta.

Källor
Svensk uppslagsbok, Lund 1929

Öar i Troms og Finnmark
Skjervøy kommun